Carstensen ist ein norddeutscher und dänischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist patronymisch abgeleitet, die Endung „-sen“ steht für Sohn. Somit bedeutet Carstensen Carstens Sohn.

Namensträger 
 Broder Carstensen (1926–1992), deutscher Anglist
 Carsten Carstensen (* 1962), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer.
 Christian Carstensen (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Edith Carstensen (1926–2018), deutsche Scherenschnittkünstlerin
 Fritze Carstensen (1925–2005), dänische Schwimmerin
 Georg Carstensen (1812–1857), dänischer Offizier und Unternehmer
 Gert Carstensen (1922–2008), deutscher Chirurg

 Jan Carstensen (* 1955), deutscher Volkskundler und Hochschullehrer
 Kai Carstensen (* 1971), deutscher Ökonom
 Kira Carstensen, Filmproduzentin
 Laura L. Carstensen (* 1953), US-amerikanische Psychologin
 Lucas Carstensen (* 1994), deutscher Radsportler
 Margit Carstensen (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Meinhard Carstensen (1936–2018), deutscher Bankmanager
 Merle Carstensen (* 1994), deutsche Handballspielerin
 Peter Harry Carstensen (* 1947), deutscher Politiker (CDU)
 Rasmus Carstensen (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Richard Carstensen (1906–1992), deutscher Pädagoge und Autor
 Steve Carstensen (* 1990), deutscher Party-DJ, siehe DJ Cashi
 Stian Carstensen (* 1971), norwegischer Akkordeonist
 Uwe B. Carstensen (* 1955), deutscher Dramaturg, Lektor und Theaterregisseur

Siehe auch 
 Carstennsen

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym